Saint-Thomas – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Thomas – francuska gmina w regionie Pikardia

Zobacz też 
 Saint Thomas, St. Thomas
 Święty Tomasz